
Улица Зе́лтиню  (, [зэ]) — улица в Латгальском предместье города Риги, в историческом районе Дарзциемс. Начинается от улицы Вестиенас, пролегает в юго-восточном направлении и заканчивается после перекрёстка с улицей Ницгалес, переходя в сеть внутриквартальных проездов, выходящих к улице Сеску.

Улица Зелтиню возникла в межвоенный период под своим нынешним названием, которое никогда не изменялось. Оно происходит от названия волостного центра Зелтини в Алуксненском крае.

Общая длина улицы Зелтиню составляет . На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Движение двустороннее. Общественный транспорт по улице не курсирует. Сочетается многоэтажная и частная жилая застройка.

Прилегающие улицы 
Улица Зелтиню пересекается со следующими улицами:
 Улица Вестиенас
 Улица Яунрозес
 Улица Ницгалес

Примечания 

Улицы Дарзциемса